Erdl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Erdl (1911–1968), österreichischer Fußballspieler
 Michael Pius Erdl (1815–1848), deutscher Anatom und Physiologe

Siehe auch:
 Erdel
 Ertl